

Voetbalcompetitie of knock-out toernooi 
 België: Eerste klasse (Belgische Liga),
 Bolivia: Copa Simón Bolívar, Liga de Fútbol Profesional Boliviano
 Bosnië en Herzegovina: 1e Premijer Liga, 2e Prva Liga Federacija Bosne i Hercegovine
 Brazilië: Primeira Liga
 Bulgarije: Parva Liga, 2e Vtora Liga (Bulgarije), 3e Treta Liga
 Costa Rica: 1e Liga Costarricense de Primera División
 DDR: 2e DDR-Liga, 3e II. DDR-Liga, 4e Bezirksliga
 Duitsland: 1e Bundesliga, 2e 2. Bundesliga, 3e 3. Liga, 5e Bremen-Liga,6e Regionalliga Nord - Regionalliga Südwest - Berlin-Liga - Brandenburg-Liga - NRW-Liga -  Oberliga Westfalen - Oberliga Schleswig-Holstein
 Georgië: 1e Erovnuli Liga, Erovnuli Liga 2, Liga 3 (Georgië)
 Guatemala: Liga Nacional de Guatemala
 Honduras: Liga Nacional de Honduras
 Israël: 2e Liga Leumit
 Joegoslavië: 1e Prva Liga2e Druga liga Srbije i Crne Gore u fudbalu
 Kazachstan: 1e Premjer-Liga, 2e Pervoj Liga
 Kososvo: 2e Liga e Parë
 Kroatië: 1e 1. Hrvatska Nogometna Liga, 2e 2. Hrvatska Nogometna Liga, 3e 3. Hrvatska Nogometna Liga
 Mexico: 2e Liga de Ascenso, amateurs: Primera Fuerza
 Montenegro: 1e Prva Crnogorska Liga - Prva savezna liga, 2e Druga Crnogorska Liga
 Mozambique: Liga 2M
 Noord-Macedonië: 1e Prva Liga, 2e Vtora Liga, 23 Treta Liga
 Oezbekistan: Oberliga Westfalen
 Oman: Omaanse Liga
 Oostenrijk: 1e Bundesliga, 2e 2. Liga, 4e Wiener Liga
 Paraguay: Liga Paraguaya
 Polen: 1e I liga, 2e II liga, 3e III liga
 Portugal:
 competitie Liga Portugal 2, 3e Campeonato Nacional de Seniores
 bekertoernooi 2e Taça da Liga
 Roemenië: 1e Liga 1, 2e Liga 2, 3e Liga III
 Rusland: 1e Premjer-Liga, 2e Eerste divisie (voetbal Rusland)
 Servië: 1e Superliga (Servië) - Prva savezna liga, 2e Prva Liga - Prva Liga Republika Srpska, 3e Srpska Liga
 Slovenië: 2e 2. slovenska nogometna liga, 3e 3. slovenská futbalová liga - 3. slovenska nogometna liga
 Slowakije: 1e Corgoň Liga, 2e 2. Liga, 3e
 Spanje: organisatie: Liga de Fútbol Profesional, 1e Copa de la Liga, indoor Liga Fútbol Indoor de Veteranos, jeugdcompetitie: Liga Nacional Juvenil
 Tsjechië: 1e 1. česká fotbalová liga, 2e Fotbalová národní liga
 Tsjecho-Slowakije: Československá fotbalová liga
 Turkmenistan: 1e Ýokary Liga
 USSR: 2e Pervaja Liga
 Verenigde Arabische Emiraten: 1e Liga van de Verenigde Arabische Emiraten
 Venezuela: Liga Venezolana
 Wit-Rusland: 1e Vysjejsjaja Liga, 2e Persjaja Liga
 Zwitserland: 2e Challenge League, 3e 1. Liga Promotion, 4e 1. Liga